Йосиф Дрогойовський — перемиський каштелян
 Йосиф Дрогойовський — монах-реформат

Дрогойовські